Stumptner steht für:
Andreas Stumptner (* 20. Jahrhundert), deutscher Journalist
Reiner Stumptner (* 1964), deutscher Fußballspieler